Jean-Julien Rojer e Horia Tecău erano i detentori del titolo ma si sono ritirati a causa di un infortunio per Tecău.

Marius Copil e Adrian Ungur hanno sconfitto in finale Nicholas Monroe e Artem Sitak per 3–6, 7–5, [17–15].

Teste di serie 

  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (ritirati)
  Rohan Bopanna /  Florin Mergea (quarti di finale)

 Raven Klaasen /  Lukáš Rosol (quarti di finale) 
  Treat Huey /  Scott Lipsky (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni
 

BRD Năstase Țiriac Trophy 2015
ATP World Tour 2015